Szekeres András (1921–1999) labdarúgó, kapus, edző
 Szekeres András (1974) énekes, dalszerző, szövegíró, zenei producer